Pregled posameznih sezon 1. B moške državne rokometne lige.

Sezona 2012/13

Lestvica

Sezona 2011/12

Lestvica

Najboljši strelci

Sezona 2010/11

Lestvica

Sezona 2009/10

Lestvica 

1. B moška državna rokometna liga